Cassero – in architettura, la parte elevata di una fortificazione (ad esempio di un castello o di una cinta di mura)
 Cassero – nella nautica, struttura sopraelevata rispetto al ponte di coperta, che sui velieri si estende dalla poppa fino all'albero di mezzana
 Cassero – in edilizia, una cassaforma oppure una struttura cementizia o metallica a fondazione di un corso d'acqua
Cassero – una delle porte della terza cinta muraria della città di Bologna
Cassero – associazione LGBT bolognese
 Cassero – rocca situata sullo sperone terminale del Monte della Verna, in Toscana

Pagine correlate
 Cassero Senese

Altri progetti